Киебак :

 Киебак — деревня в РФ в Калтасинском районе Башкортостана, относится к Краснохолмскому сельсовету.
 Киебак (река) — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Пермском крае.